

Patronyme 

 Luciano Maiani (1941-), physicien saint-marinais.
 Yardani Torres Maiani, (1988-), violoniste et compositeur espagnol.

Autre 
 Le maiani, langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.